Ankie Bagger – cantante svedese
 Bagger 288 – escavatore Krupp del peso 13 500 tonnellate costruito per l'impresa mineraria Rheinbraun
 Carl Bagger – scrittore danese
 La leggenda di Bagger Vance – film del 2000 diretto da Robert Redford
 La leggenda di Bagger Vance – romanzo di Steven Pressfield